Osoby o tym nazwisku:
 Camillo Gargano – włoski żeglarz sportowy, olimpijczyk
 Francesco Gargano – włoski szermierz, olimpijczyk
 Walter Gargano – urugwajski piłkarz

Inne:
 Promontorio del Gargano – półwysep w Europie Południowej